Frontière et Frontiere peuvent désigner :

Nom commun

Concepts 
 une zone de contact entre deux entités dont :
 une frontière, la limite séparant deux territoires, comme des États souverains ;
 une frontière linguistique, la limite délimitant les zones linguistiques ;
 une frontière naturelle, la limite « naturelle » élevée au rang de frontière entre deux États souverains ;
 la frontière, une partie d'un espace topologique, complémentaire de son intérieur dans son adhérence ;
 la frontière d'un demi-plan, une droite qui sépare ce demi-plan de son complémentaire ;
 la frontière du chaos, concept d'origine mathématique.

Culture 

 Frontières, un film burkinabé d'Apolline Traoré ;
 Frontière(s), un film français de 2008 réalisé par Xavier Gens ;
 Frontière, le quatrième tome de la série de bande dessinée Le Territoire.
 Frontière, film soviétique de 1935 réalisé par Mikhail Dubson

Nom propre

Toponyme

Canada 
 Lac-Frontière, une municipalité de la MRC de Montmagny, au Québec (Canada), située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ;
 le lac Frontière, un lac situé dans la municipalité du Lac-Frontière, dans la MRC de Montmagny, dans la région administration de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

États-Unis 
 La frontière, ligne marquant la zone limite de l'implantation des populations d'origine européenne dans le contexte de la conquête de l'Ouest.

Patronyme 

 Dominic Frontiere (1931-2017), compositeur et producteur américain ;
 la Frontière, le front pionnier de la conquête de l'Ouest en Amérique du Nord.

Voir aussi